Leptochitonidae är en familj av blötdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Leptochitonidae i ordningen Neoloricata, klassen ledsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen ledsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leptochitonidae 120 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Leptochitonidae